Schmögner ist der Familienname folgender Personen:

 Thomas Schmögner (* 1964), österreichischer Komponist und Organist
 Walter Schmögner (* 1943), österreichischer Künstler